Karlsfelder Straße steht für:
 Karlsfelder Straße (München)
 Karlsfelder Straße (Torgelow), siehe Liste der Baudenkmale in Torgelow